Acaste peut désigner :
 Acaste, une des Océanides dans la mythologie grecque ;
 Acaste, un roi d'Iolcos, fils de Pélias et d'Anaxibie.